Die Bulgarische Fußballmeisterschaft 1937/38 war die 14. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Zum ersten Mal wurde die Saison im Liga-System durchgeführt.

Modus 
Ursprünglich sollten acht Mannschaften teilnehmen, aber nach Protesten wurde zehn Teams zugelassen: Vier aus dem Regionalbezirk Sofia, zwei aus Warna und je einer aus Burgas, Russe, Plowdiw und Jambol.

Die zehn Mannschaften spielten im Verlauf einer Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 18 Spiele. Die beiden Tabellenletzten stiegen in ihre regionalen Gruppen ab und wurden durch zwei Aufsteiger ersetzt.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1937
Fußballsaison 1937/38